Negri se poate referi la:
 Rasa negroidă, un termen întrebuințat în unele sisteme de clasificare a oamenilor după tipul fizic
 Negri, Bacău, satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bacău, Moldova, România
 Râul Negri, un curs de apă, afluent al râului Lozna

Oameni
 Costache Negri (1812-1876), scriitor, om politic și patriot român
 Pola Negri (1897-1987), actriță americană din era filmului mut
 Renato Negri (n. 1968), organist italian